Kallus är hos växter en skadad ansamling celler som uppstår efter skadlig inverkan av bakterien Agrobacterium tumefaciens eller efter behandling med hormoner.

Referenser 
Nationalencyklopedin

Botanik
Bindväv